Esistono due comuni francesi con questo nome

 Morvilliers – Aube
 Morvilliers – Eure-et-Loir